Монсампро́н-Лібо́с () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 500 км на південь від Парижа, 130 км на схід від Бордо, 45 км на північний схід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 992 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2052,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Монсампрон-Лібос на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Монсампрон-Лібос на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна